Mistrzostwa Europy kadetek w piłce siatkowej 2013 odbyły się w czarnogórskiej miejscowości Bar oraz serbskim mieście Kladovo, w dniach od 29 marca do 7 kwietnia 2013 roku. W turnieju uczestniczyło 12 drużyn. Tytułu sprzed dwóch lat broniły reprezentantki Turcji, którego nie udało się obronić na korzyść reprezentacji Polski, która wygrała w meczu finałowym z reprezentacją Włoch 3:2. Jest to drugi w historii tytuł mistrzyń Europy kadetek zdobyty przez polską drużynę (poprzednio ten tytuł Polki zdobyły w 1999 roku).

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 
  

K
2013 w piłce siatkowej